Alighiero Noschese – imitatore, showman e comico italiano
 Chiara Noschese – attrice teatrale, attrice cinematografica, cantante e doppiatrice italiana